Megapnosaurus („große tote Echse“), früher Syntarsus, ist eine Gattung kleiner theropoder Dinosaurier aus dem frühen Unterjura, die den Coelophysis-Arten sehr ähneln.

Bislang wurden zwei Arten beschrieben, Megapnosaurus rhodesiensis als Syntarsus rhodesiensis 1969 und Megapnosaurus kayentakatae als Syntarsus kayentakatae 1989.

Im Jahr 2001 wurde Syntarsus von den Entomologen Ivie, Slipinski und Wegrzynowicz in Megapnosaurus umbenannt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der ursprüngliche Gattungsname bereits 1869 für einen Käfer vergeben worden war (Syntarsus (Raath, 1969)).

Merkmale 
Megapnosaurus unterscheidet sich von Coelophysis unter anderem durch seine verwachsenen Fußknochen, seine etwas geringere Größe sowie durch die zwei halbmondförmigen Knochenkämme auf dem Schädel. Bei gut zwei Metern Länge erreichte er ein Gewicht von ungefähr 15 Kilogramm.

Systematik 
Megapnosaurus gehört zur Coelophysoidea, einer Gruppe primitiver Theropoden. Er ist sehr nahe mit Coelophysis verwandt. Kladogramm nach Tykoski und Rowe (2004):

Literatur 
 Randall B. Irmis: First report of Megapnosaurus (Theropoda: Coelophysoidea) from China. In: PaleoBios. Bd. 24, Nr. 3, 2004, , S. 11–18, Volltext (PDF; 881 kB).

Einzelnachweise 

Theropoda
Theropoden